

Майська сільська рада — сільське поселення, Адамовський район, Оренбурзька область
 Майська сільська рада — сільське поселення, Іглінський район, Башкортостан
 Майська сільська рада — сільське поселення, Каргапольський район, Курганська область
 Майська сільська рада — сільське поселення, Романовський район, Алтайський край
 Майська сільська рада — колишня сільська рада, Сладковський район, Тюменська область (1923-2004)

Майська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Майська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Синельниківський район